John Rhodes (17e eeuw), Engels theaterorganisator
 John Rhodes (1870–1947), Brits zeiler
 John Jacob Rhodes (1916-2003), Amerikaans fractieleider van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden
 John Rhodes (1927), Brits autocoureur